Зойфер, Юрий Владимирович (, 8 декабря 1912, Харьков — 16 февраля 1939, Бухенвальд, Германия) — австрийский драматург, поэт, журналист еврейского происхождения.

Биография 
Будущий писатель происходил из семьи промышленников и фабрикантов, харьковских миллионеров — братьев Зойферов (Владимир и Павел). Успешный бизнес и торговлю строительными материалами «Торгового дома Зойферов» уничтожила Октябрьская революция.

В 1918 году, во время Гражданской войны, они оставляют Харьков и едут на юг России. Отступая вместе с «белой» ВСЮР, они сначала попадают в «белый» Ростов, затем в грузинский Тифлис, затем в оккупированный Антантой Константинополь и, наконец, в Вену.

Юрий не становится продолжателем дела отца. Наоборот, он вступает в социал-демократическую партию и становится страстным коммунистическим пропагандистом, поставив свой талант драматурга на службу левой идее.

В Вене 20-30 годов XX века получили массового распространения политические кабаре, на эстраде которых разыгрывались скетчи и спектакли на актуальные социальные темы. Ю. Зойфер — один из самых популярных авторов острых сцен, сатирических куплетов и песен. Памфлеты Ю. Зойфера публикуются в центральном органе австрийских «эсдеков» — газете «Arbeiter-Zeitung». О содержании их говорят заголовки: «Гитлер видит плохие сны», «О коричневая Вена», «Расистская любовная баллада», «Мелодичные часы Третьего рейха».

«Конец света», «Астория», «Винета» — это названия пьес Ю. Зойфера, действие в которых происходит в условных странах, придуманных автором городах. Содержание этих пьес — протест против насилия и несправедливости.

Творчество Юры Зойфера активно развивалась до тех пор, пока австрийская социал-демократическая партия действовала легально. Но после 1934 года деятельность «эсдеков» попала под запрет (венские рабочие восстали против нацистов и в тех событиях Ю.Зойфер принимал участие). Молодой драматург продолжал писать остро публицистические пьесы и куплеты. Он предполагал, что власть Гитлера и нацистов — не что-то временное, а угроза для человечества. Но он не мог не видеть слабость и непоследовательность лидеров австрийских социал-демократов. Закономерно, что его арестовывают, но он попадает под объявленную амнистию всем политическим заключенным Австрии.

Попытка побега из Австрии, повторный арест и смерть 

Ю. Зойфер решил покинуть Австрию и во время попытки нелегально перейти швейцарскую границу его вновь арестовывают. После ареста помещён в концентрационный лагерь Дахау, потом в Бухенвальд. «Песня о Дахау» Юры Зойфера стала лагерным гимном свободы.

Родным писателя удалось эмигрировать в США и они добились освобождения Юры Зойфера и его отъезда в Америку. Однако освободиться писателю было уже не суждено: Юра Зойфер умер от тифа.

Творческое наследие и память 
Сейчас театр Юры Зойфера снова популярен. Его пьесы ставят на сценах театров Австрии, Германии, Англии, США. В 90-е годы в Харьков приезжала австрийская актриса Дорис Хаубнер, которая разыгрывала перед зрителями инсценировки по произведениям Юры Зойфера. Сейчас в Австрии и Германии издано много книг, посвященных знаменитому харьковчанину.

Творческое наследие Юры Зойфера невелико: сборник «Стихи и репортажи», неопубликованный роман «Так умерла одна партия» (отрывки публиковались в нелегальной коммунистической газете «Фольксштимме»). В 1947 году увидела свет книга «От рая до гибели мира» — сборник пьес в жанре «маленькой драмы».

Театр-студия «Арабески» (Харьков) в 2007 в сотрудничестве с музыкальным коллективом Kharkiv Klezmer Band выпустил спектакль «Радиошансон — восемь историй про Юру Зойфера» (по текстам Сергея Жадана).

В 2020 году режиссёр Леонид Садовский выпускает спектакль «П’ять хвилин до нуля» («Пять минут до нуля») по мотивам пьесы «Конец света» в Харьковском национальном университете искусств имени И. П. Котляревского, в театре «Мастерская 55». В Каменск-Уральском театре драмы в том же году состоялась премьера пьесы Михаила Хейфеца "Кабаре «Астория»" написана по мотивам биографии Юры Зойфера.

В Харькове одна из центральных улиц носит имя Юры Зойфера (бывшая Анри Барбюса, переименована в рамках закона о декоммунизации в 2016 году).

Книги на украинском языке 
 Зойфер Ю. Астория и другие истории: Пьесы. Рассказы. Эссе / сост., пер., прим. и послесловие Петра Рыхло. — Черновцы: Молодой буковинец, 1996. — 160 с.
 Зойфер Юра. Конец света. Драмы и проза / сост., пер., післям. и прим. Петра Рыхло. — Черновцы: Книги — ХХІ, 2012. — 296 с.

Примечания

Источники и ссылки 
 Horst Jarka: Jura Soyfer. Leben, Werk, Zeit. Löcker, Wien 1987.
 Gerhard Scheit: Theater und revolutionärer Humanismus. Eine Studie zu Jura Soyfer. Vlg. für Gesellschaftskritik, Wien 1988.
 Herbert Arlt & Evelyn Deutsch-Schreiner (Hgg.): Jura Soyfer und Theater. Peter Lang, Frankfurt 1992.
 Jürgen Doll: Theater im Roten Wien. Vom sozialdemokratischen Agitprop zum dialektischen Theater Jura Soyfers. Böhlau, Wien 1996.
 Kay Weniger: Zwischen Bühne und Baracke. Lexikon der verfolgten Theater-, Film- und Musikkünstler 1933 bis 1945. Metropol, Berlin 2008, ISBN 978-3-938690-10-9, S. 318f.
 Peter Langmann: Sozialismus und Literatur. Jura Soyfer. Studien zu einem österreichischen Schriftsteller der Zwischenkriegszeit. Hain Verlag, Frankfurt a. M. 1986.
 Herbert Arlt [Hrsg.]: Jura Soyfer. Edition 2012. Jura Soyfer Gesellschaft, Wien 2012.
 Katharina Bauer, Julia Bruckner, Maria Dalhoff, Wolfgang Guttmann, Susita Fink, Sarah Kanawin, Alexander Karpisek, Felix Kohlmeister, Evita Deborah Komp, Tiffany Kudrass, Veronika Madudova, Thomas Ochs, Carina Pilko, Theresa Prammer, Ruth Magdalena Schmid, Karin Sedlak, Christian Simon, Christina Steinscherer, Anna Storchenegger, Anja Strejcek, Michael Stütz, Christian Swoboda, Jasmin Sarah Zamani — ein Studierendenkollektiv (Hg., Beiträge) unter der Leitung von Gabriele C. Pfeiffer: Jura Soyfer, ein Studi(en) Projekt am tfm. Entstanden im Rahmen der LV: «Jura Soyfer (1912—1939) — Theater- und Lebensdramen», am tfm | Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien, SoSe 2009 und WS 2009/10. Gedruckt: St. Stefan im Lavanttal 2010. Online bei theaterfink.at (PDF; 2,4 MB).
 Alexander Emanuely: Ausnahmezustand. Jura Soyfers Transit. Enzyklopädie des Wiener Wissens, Band XVIII, Weitra, 2013, ISBN 978-3-99028-184-0.
 
 Віталій Абліцов «Галактика „Украина“. Украинская диаспора: выдающиеся личности» — К.: КИТ, 2007. — 436 с.
 Александр Чепалов. Он был кометой, он сгорел. Статья в газете «Зеркало недели» https://zn.ua/CULTURE/on_byl_kometoy,_on_sgorel__yura_zoyfer_mizanstseny_kontsa_sveta.html
 Выставка о жизни и поэтическом творчестве Юры Зойфера // Центр изучения Холокоста и геноцида, Университет Миннесоты, США
 Биография Юры Зойфера на немецком языке
 Театр-студия «Арабески», Kharkiv Klezmer Band. Radio шансон: восемь историй про Юру Зойфера
 Львовская газета
 РАДІОШАНСОН (ВОСЕМЬ ИСТОРИЙ ПРО ЮРУ ЗОЙФЕРА) политическое кабаре
 Театр «Арабески» представил спектакль «Восемь историй про Юру Зойфера» // Кременчуг на ладони. — 21.05.2008
 Лилия Шутяк. Еще раз о «Конец» // Буквоед. — 20.12.2012

Драматурги Австрии
Социал-демократы Австрии
Жертвы Холокоста
Умершие от тифа